Chrośnica steht für:

 Chrośnica (Jeżów Sudecki), Ort in der Gmina Jeżów Sudecki
 Chrośnica (Zbąszyń), Ort in der Gmina Zbąszyń